Macchio ist der Name von:
 Florian von Macchio (1802–1895), österreichischer Offizier
 Karl Macchio (1859–1945), österreichisch-ungarischer Diplomat
 Ralph Macchio (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler